Trossel ist der Familienname folgender Personen:

 Albert von Trossel (1817–1875), preußischer Generalleutnant
 Ferdinand von Trossel (1857–1925), preußischer General der Infanterie
 Ferdinand Ludwig du Trossel (1781–1867), preußischer Generalmajor
 Jakob Ludwig du Trossel (1748–1809), preußischer Oberst und Kommandant von Magdeburg
 Stephan du Trossel (1657–1714), preußischer Generalmajor

Siehe auch:
 Drossel